Паллетт () — англо- и франкоязычная фамилия.

Известные носители 
  (род. 1985) — канадская актриса и фотомодель.
 Паллетт, Оуэн (род. 1979) — канадский композитор, певец и музыкант.
  (род. 1982) — британская актриса и певица.
 Паллетт, Юджин (1889—1954) — американский киноактёр.

См. также 
 Палитра (значения)
 Палета (поддон)
 Полле (значения)